Plönnies oder Ploennies ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Philipp Ploennies (1672–1751), deutscher Mathematiker, Baumeister und Kartograph
 Friedrich Plönnies (1607–1686), deutscher Jurist und Politiker
 Heinrich Plönnies (um 1520–1580), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Gotthard Ploennies (1657–1726), deutscher Jurist und Politiker
 Hermann Plönnies († 1533), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Luise von Plönnies (1803–1872), deutsche Dichterin
 Wilhelm von Ploennies (1828–1871), deutscher Militärschriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Ploennies (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht